Лето́вка:

 Летовка — летняя пастьба, летнее пастбище, место летнего содержания коров, лошадей и прочего домашнего скота, место, где летом кормятся животные, склонные к дальним переходам. 
 Летовка — строение для вре́менного проживания летом скотоводов, чабанов, охотников и т. п.; антоним: зимовка.
 Летовка — промысел кротов, бурундуков и др. пушных зверей, шкурки которых добывают летом.
 Летовка — период жизни насекомых (бабочек).
 Летовка — река в Московской области России, левый приток реки Цны.